Spångtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spångtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Spångtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (5,01 ha)
Spångtjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Spångtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Spångtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn